Никола́й Иванович Но́виков:
 Новико́в, Николай Иванович (1744—1818) — русский писатель, общественный деятель, журналист, книгоиздатель, просветитель.
 Новиков, Николай Иванович (1898—?) — советский лётчик военной и гражданской авиации.